Plaatsen:
Mesquita (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Mesquita (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Júlio Mesquita, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat deelstaat São Paulo

Personen:
Michel Mesquita (1983), een Braziliaans voetballer
Abraham Bueno de Mesquita (1918-2005), een Nederlands komiek en acteur
David Bueno de Mesquita (1889-1962), een Nederlands illustrator en boekbandontwerper
Emerico Lobo de Mesquita (1746-1805), een Braziliaans componist, muziekpedagoog, dirigent en organist
Joseph Jessurun de Mesquita (1865-1890), een Nederlandse fotograaf
Max Bueno de Mesquita (1913-2001), Nederlands kunstschilder en graficus
Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), een Nederlandse schilder en graficus

Anders:
Mesquita FC, een Braziliaanse voetbalclub uit Mesquita (Rio de Janeiro)